|-
|(104251)||2000 EJ137|| align=right|14,0|| align=right|3,123|| align=right|0,085|| align=right|11,94|| align=right|5,518||MBA||7. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104252)||2000 EJ138|| align=right|15,4|| align=right|2,989|| align=right|0,145|| align=right|3,00|| align=right|5,168||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104253)||2000 EK138|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,034|| align=right|5,65|| align=right|4,614||MBA||11. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104254)||2000 ET139|| align=right|15,0|| align=right|2,565|| align=right|0,139|| align=right|12,58|| align=right|4,106||MBA||12. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104255)||2000 EJ140|| align=right|14,2|| align=right|2,724|| align=right|0,184|| align=right|30,22|| align=right|4,494||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104256)||2000 EA141|| align=right|16,1|| align=right|2,279|| align=right|0,113|| align=right|5,87|| align=right|3,439||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104257)||2000 EC141|| align=right|15,3|| align=right|2,645|| align=right|0,180|| align=right|10,97|| align=right|4,302||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104258)||2000 EQ141|| align=right|13,3|| align=right|3,139|| align=right|0,171|| align=right|16,87|| align=right|5,562||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104259)||2000 EK142|| align=right|15,9|| align=right|2,743|| align=right|0,184|| align=right|2,47|| align=right|4,542||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104260)||2000 EF144|| align=right|14,6|| align=right|3,124|| align=right|0,114|| align=right|11,11|| align=right|5,522||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104261)||2000 ES144|| align=right|16,0|| align=right|2,860|| align=right|0,051|| align=right|1,36|| align=right|4,837||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104262)||2000 EY144|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,033|| align=right|5,73|| align=right|4,511||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104263)||2000 EZ144|| align=right|14,3|| align=right|3,155|| align=right|0,147|| align=right|15,04|| align=right|5,603||MBA||3. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104264)||2000 EW145|| align=right|14,5|| align=right|2,733|| align=right|0,127|| align=right|14,28|| align=right|4,518||MBA||3. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104265)||2000 EK146|| align=right|16,0|| align=right|2,654|| align=right|0,128|| align=right|12,61|| align=right|4,323||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104266)||2000 EW146|| align=right|14,8|| align=right|2,729|| align=right|0,138|| align=right|13,84|| align=right|4,508||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104267)||2000 EM147|| align=right|14,0|| align=right|3,069|| align=right|0,076|| align=right|7,93|| align=right|5,377||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104268)||2000 EA148|| align=right|14,0|| align=right|3,085|| align=right|0,098|| align=right|9,41|| align=right|5,416||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104269)||2000 EC148|| align=right|13,8|| align=right|3,144|| align=right|0,036|| align=right|15,65|| align=right|5,575||MBA||4. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104270)||2000 EC149|| align=right|15,9|| align=right|2,255|| align=right|0,175|| align=right|4,06|| align=right|3,385||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104271)||2000 EF149|| align=right|15,4|| align=right|2,539|| align=right|0,066|| align=right|10,06|| align=right|4,044||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104272)||2000 ES149|| align=right|14,6|| align=right|2,983|| align=right|0,082|| align=right|11,06|| align=right|5,152||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104273)||2000 EU149|| align=right|15,0|| align=right|2,719|| align=right|0,099|| align=right|13,55|| align=right|4,484||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104274)||2000 EU150|| align=right|16,1|| align=right|2,377|| align=right|0,151|| align=right|2,55|| align=right|3,663||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104275)||2000 EW150|| align=right|14,9|| align=right|2,954|| align=right|0,069|| align=right|2,09|| align=right|5,076||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104276)||2000 EL151|| align=right|14,9|| align=right|2,623|| align=right|0,083|| align=right|15,41|| align=right|4,248||MBA||6. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104277)||2000 ER151|| align=right|14,7|| align=right|2,722|| align=right|0,121|| align=right|9,73|| align=right|4,491||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104278)||2000 EK152|| align=right|16,4|| align=right|2,417|| align=right|0,067|| align=right|6,46|| align=right|3,757||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104279)||2000 EE153|| align=right|14,7|| align=right|2,908|| align=right|0,049|| align=right|1,66|| align=right|4,958||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104280)||2000 ED154|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,035|| align=right|9,48|| align=right|5,186||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104281)||2000 ET154|| align=right|14,4|| align=right|2,753|| align=right|0,171|| align=right|15,64|| align=right|4,568||MBA||6. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104282)||2000 EK155|| align=right|15,5|| align=right|2,309|| align=right|0,114|| align=right|8,69|| align=right|3,508||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104283)||2000 EL155|| align=right|14,8|| align=right|3,040|| align=right|0,078|| align=right|9,45|| align=right|5,300||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104284)||2000 EX155|| align=right|17,1|| align=right|2,239|| align=right|0,167|| align=right|5,68|| align=right|3,349||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104285)||2000 EH156|| align=right|13,7|| align=right|2,970|| align=right|0,018|| align=right|8,24|| align=right|5,117||MBA||9. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104286)||2000 EF157|| align=right|14,2|| align=right|3,091|| align=right|0,186|| align=right|18,65|| align=right|5,433||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104287)||2000 EM157|| align=right|14,5|| align=right|3,210|| align=right|0,149|| align=right|19,66|| align=right|5,751||MBA||11. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104288)||2000 EC158|| align=right|14,0|| align=right|3,177|| align=right|0,134|| align=right|14,01|| align=right|5,662||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104289)||2000 EW158|| align=right|14,6|| align=right|2,696|| align=right|0,054|| align=right|14,74|| align=right|4,426||MBA||12. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104290)||2000 EB164|| align=right|15,8|| align=right|2,596|| align=right|0,224|| align=right|8,99|| align=right|4,182||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104291)||2000 EU164|| align=right|16,5|| align=right|2,588|| align=right|0,188|| align=right|7,33|| align=right|4,164||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104292)||2000 EC165|| align=right|14,5|| align=right|3,070|| align=right|0,065|| align=right|11,13|| align=right|5,379||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104293)||2000 EN166|| align=right|15,0|| align=right|2,679|| align=right|0,150|| align=right|13,96|| align=right|4,383||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104294)||2000 ER168|| align=right|14,9|| align=right|2,858|| align=right|0,102|| align=right|12,30|| align=right|4,831||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104295)||2000 EH169|| align=right|14,0|| align=right|2,684|| align=right|0,169|| align=right|13,49|| align=right|4,397||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104296)||2000 ET169|| align=right|14,3|| align=right|3,039|| align=right|0,098|| align=right|17,35|| align=right|5,298||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104297)||2000 EK171|| align=right|14,8|| align=right|2,622|| align=right|0,080|| align=right|15,70|| align=right|4,245||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104298)||2000 EG172|| align=right|15,7|| align=right|2,265|| align=right|0,176|| align=right|5,09|| align=right|3,409||MBA||10. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104299)||2000 EM173|| align=right|15,5|| align=right|2,536|| align=right|0,113|| align=right|13,88|| align=right|4,038||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104300)||2000 ET174|| align=right|16,4|| align=right|2,784|| align=right|0,240|| align=right|7,81|| align=right|4,645||MBA||1. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104301)||2000 EZ175|| align=right|15,9|| align=right|2,604|| align=right|0,168|| align=right|14,32|| align=right|4,201||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104302)||2000 ED178|| align=right|16,4|| align=right|2,333|| align=right|0,135|| align=right|2,66|| align=right|3,562||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104303)||2000 EA179|| align=right|14,6|| align=right|2,795|| align=right|0,162|| align=right|9,74|| align=right|4,672||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104304)||2000 EM179|| align=right|15,3|| align=right|2,522|| align=right|0,081|| align=right|14,96|| align=right|4,003||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104305)||2000 EH183|| align=right|16,4|| align=right|2,445|| align=right|0,163|| align=right|12,05|| align=right|3,822||MBA||5. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104306)||2000 EM185|| align=right|15,3|| align=right|2,264|| align=right|0,149|| align=right|8,40|| align=right|3,405||MBA||5. března 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(104307)||2000 EO186|| align=right|14,0|| align=right|3,110|| align=right|0,230|| align=right|16,70|| align=right|5,485||MBA||2. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104308)||2000 ES186|| align=right|16,0|| align=right|2,560|| align=right|0,154|| align=right|9,01|| align=right|4,096||MBA||3. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104309)||2000 EL192|| align=right|15,5|| align=right|3,136|| align=right|0,076|| align=right|2,68|| align=right|5,553||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104310)||2000 ER194|| align=right|15,7|| align=right|2,760|| align=right|0,078|| align=right|5,58|| align=right|4,585||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104311)||2000 EY195|| align=right|16,0|| align=right|2,821|| align=right|0,067|| align=right|2,43|| align=right|4,737||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104312)||2000 EQ196|| align=right|14,9|| align=right|3,163|| align=right|0,120|| align=right|4,20|| align=right|5,624||MBA||3. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104313)||2000 EM201|| align=right|15,4|| align=right|2,728|| align=right|0,129|| align=right|13,82|| align=right|4,506||MBA||15. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104314)||2000 EC203|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,281|| align=right|8,38|| align=right|4,033||MBA||5. března 2000||Cerro Tololo||Deep Lens Survey
|-
|(104315)||2000 FO|| align=right|16,3|| align=right|2,542|| align=right|0,122|| align=right|1,18|| align=right|4,051||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104316)||2000 FP1|| align=right|15,8|| align=right|2,407|| align=right|0,086|| align=right|6,46|| align=right|3,735||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104317)||2000 FD2|| align=right|15,9|| align=right|2,411|| align=right|0,082|| align=right|5,76|| align=right|3,743||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104318)||2000 FF2|| align=right|14,6|| align=right|2,996|| align=right|0,074|| align=right|9,08|| align=right|5,185||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104319)||2000 FM2|| align=right|14,5|| align=right|2,622|| align=right|0,201|| align=right|12,34|| align=right|4,245||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104320)||2000 FP2|| align=right|16,6|| align=right|2,250|| align=right|0,208|| align=right|4,42|| align=right|3,374||MBA||26. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104321)||2000 FD3|| align=right|15,6|| align=right|2,556|| align=right|0,153|| align=right|5,73|| align=right|4,086||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104322)||2000 FF4|| align=right|15,1|| align=right|3,131|| align=right|0,067|| align=right|2,17|| align=right|5,540||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104323)||2000 FT4|| align=right|16,1|| align=right|2,418|| align=right|0,200|| align=right|1,57|| align=right|3,760||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104324)||2000 FX4|| align=right|14,9|| align=right|2,890|| align=right|0,290|| align=right|14,47|| align=right|4,913||MBA||27. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104325)||2000 FM6|| align=right|16,1|| align=right|3,038|| align=right|0,019|| align=right|1,88|| align=right|5,295||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104326)||2000 FU6|| align=right|15,0|| align=right|3,132|| align=right|0,186|| align=right|5,10|| align=right|5,543||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104327)||2000 FA7|| align=right|16,4|| align=right|2,785|| align=right|0,049|| align=right|2,00|| align=right|4,646||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104328)||2000 FW7|| align=right|14,3|| align=right|2,982|| align=right|0,048|| align=right|14,25|| align=right|5,149||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104329)||2000 FN8|| align=right|13,8|| align=right|3,105|| align=right|0,115|| align=right|7,07|| align=right|5,472||MBA||25. března 2000||Kleť||Klet
|-
|(104330)||2000 FY8|| align=right|15,2|| align=right|3,014|| align=right|0,106|| align=right|1,81|| align=right|5,233||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104331)||2000 FA9|| align=right|15,4|| align=right|3,131|| align=right|0,113|| align=right|4,41|| align=right|5,539||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104332)||2000 FD9|| align=right|16,4|| align=right|2,458|| align=right|0,131|| align=right|2,19|| align=right|3,853||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104333)||2000 FO9|| align=right|16,2|| align=right|2,845|| align=right|0,076|| align=right|1,42|| align=right|4,797||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104334)||2000 FF10|| align=right|14,9|| align=right|2,915|| align=right|0,078|| align=right|2,25|| align=right|4,977||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104335)||2000 FF11|| align=right|14,5|| align=right|2,755|| align=right|0,222|| align=right|15,67|| align=right|4,572||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104336)||2000 FM12|| align=right|13,6|| align=right|3,430|| align=right|0,113|| align=right|17,36|| align=right|6,353||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104337)||2000 FT12|| align=right|14,8|| align=right|2,614|| align=right|0,131|| align=right|15,18|| align=right|4,226||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104338)||2000 FA13|| align=right|13,9|| align=right|3,212|| align=right|0,114|| align=right|17,07|| align=right|5,756||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104339)||2000 FF13|| align=right|14,6|| align=right|2,614|| align=right|0,135|| align=right|14,94|| align=right|4,226||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104340)||2000 FN13|| align=right|15,6|| align=right|2,559|| align=right|0,193|| align=right|13,23|| align=right|4,092||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104341)||2000 FR13|| align=right|15,3|| align=right|2,721|| align=right|0,206|| align=right|16,70|| align=right|4,488||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104342)||2000 FH15|| align=right|15,3|| align=right|2,583|| align=right|0,209|| align=right|27,48|| align=right|4,150||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104343)||2000 FW15|| align=right|15,3|| align=right|2,610|| align=right|0,255|| align=right|6,23|| align=right|4,217||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104344)||2000 FX15|| align=right|15,4|| align=right|2,766|| align=right|0,100|| align=right|9,59|| align=right|4,599||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104345)||2000 FD16|| align=right|13,9|| align=right|3,135|| align=right|0,232|| align=right|16,30|| align=right|5,550||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104346)||2000 FY16|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,149|| align=right|27,57|| align=right|5,491||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104347)||2000 FZ16|| align=right|15,4|| align=right|2,290|| align=right|0,128|| align=right|4,80|| align=right|3,464||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104348)||2000 FL17|| align=right|15,2|| align=right|2,554|| align=right|0,060|| align=right|15,29|| align=right|4,081||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104349)||2000 FO17|| align=right|15,7|| align=right|2,301|| align=right|0,079|| align=right|6,54|| align=right|3,489||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104350)||2000 FB18|| align=right|15,6|| align=right|2,867|| align=right|0,108|| align=right|15,48|| align=right|4,854||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104351)||2000 FF18|| align=right|15,8|| align=right|2,644|| align=right|0,022|| align=right|14,06|| align=right|4,298||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104352)||2000 FP18|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,180|| align=right|10,08|| align=right|4,532||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104353)||2000 FR19|| align=right|14,2|| align=right|3,073|| align=right|0,090|| align=right|13,61|| align=right|5,387||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104354)||2000 FX19|| align=right|14,4|| align=right|2,979|| align=right|0,092|| align=right|10,72|| align=right|5,140||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104355)||2000 FF20|| align=right|14,2|| align=right|3,009|| align=right|0,007|| align=right|10,71|| align=right|5,218||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104356)||2000 FM20|| align=right|15,5|| align=right|2,638|| align=right|0,081|| align=right|9,59|| align=right|4,284||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104357)||2000 FO20|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,174|| align=right|13,50|| align=right|4,686||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104358)||2000 FT20|| align=right|15,4|| align=right|2,551|| align=right|0,132|| align=right|5,80|| align=right|4,074||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104359)||2000 FV20|| align=right|15,1|| align=right|2,771|| align=right|0,104|| align=right|9,61|| align=right|4,612||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104360)||2000 FK21|| align=right|14,4|| align=right|2,661|| align=right|0,160|| align=right|15,25|| align=right|4,341||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104361)||2000 FV21|| align=right|14,5|| align=right|2,973|| align=right|0,061|| align=right|11,80|| align=right|5,124||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104362)||2000 FS22|| align=right|16,2|| align=right|2,348|| align=right|0,163|| align=right|2,87|| align=right|3,598||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104363)||2000 FH23|| align=right|14,5|| align=right|3,117|| align=right|0,040|| align=right|12,17|| align=right|5,502||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104364)||2000 FK26|| align=right|15,1|| align=right|2,775|| align=right|0,084|| align=right|5,40|| align=right|4,623||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104365)||2000 FP26|| align=right|16,0|| align=right|2,544|| align=right|0,157|| align=right|8,22|| align=right|4,057||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104366)||2000 FC27|| align=right|15,0|| align=right|3,092|| align=right|0,115|| align=right|2,02|| align=right|5,435||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104367)||2000 FG27|| align=right|13,5|| align=right|3,134|| align=right|0,169|| align=right|22,24|| align=right|5,547||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104368)||2000 FL27|| align=right|15,4|| align=right|2,935|| align=right|0,027|| align=right|1,94|| align=right|5,027||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104369)||2000 FT27|| align=right|15,1|| align=right|3,002|| align=right|0,039|| align=right|1,61|| align=right|5,200||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104370)||2000 FV27|| align=right|14,6|| align=right|3,062|| align=right|0,098|| align=right|8,57|| align=right|5,358||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104371)||2000 FH29|| align=right|14,9|| align=right|3,159|| align=right|0,191|| align=right|10,27|| align=right|5,614||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104372)||2000 FT29|| align=right|14,8|| align=right|3,168|| align=right|0,106|| align=right|5,53|| align=right|5,637||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104373)||2000 FV29|| align=right|16,1|| align=right|2,608|| align=right|0,235|| align=right|16,55|| align=right|4,212||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104374)||2000 FN30|| align=right|14,7|| align=right|3,013|| align=right|0,124|| align=right|8,10|| align=right|5,228||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104375)||2000 FE31|| align=right|14,5|| align=right|2,799|| align=right|0,106|| align=right|10,04|| align=right|4,683||MBA||28. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104376)||2000 FC32|| align=right|14,2|| align=right|2,970|| align=right|0,056|| align=right|11,98|| align=right|5,118||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104377)||2000 FF32|| align=right|14,8|| align=right|3,155|| align=right|0,129|| align=right|6,03|| align=right|5,604||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104378)||2000 FR33|| align=right|14,2|| align=right|2,618|| align=right|0,113|| align=right|16,77|| align=right|4,234||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104379)||2000 FB34|| align=right|14,9|| align=right|2,818|| align=right|0,042|| align=right|5,67|| align=right|4,729||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104380)||2000 FP34|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,054|| align=right|7,39|| align=right|3,578||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104381)||2000 FW34|| align=right|15,6|| align=right|2,603|| align=right|0,180|| align=right|5,10|| align=right|4,199||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104382)||2000 FA35|| align=right|15,6|| align=right|2,775|| align=right|0,134|| align=right|3,60|| align=right|4,621||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104383)||2000 FD36|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,051|| align=right|10,70|| align=right|4,571||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104384)||2000 FF36|| align=right|16,0|| align=right|2,340|| align=right|0,062|| align=right|7,48|| align=right|3,579||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104385)||2000 FL36|| align=right|15,5|| align=right|2,324|| align=right|0,073|| align=right|7,00|| align=right|3,543||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104386)||2000 FV36|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,080|| align=right|6,01|| align=right|3,796||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104387)||2000 FY36|| align=right|16,5|| align=right|2,369|| align=right|0,141|| align=right|7,90|| align=right|3,646||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104388)||2000 FZ36|| align=right|14,4|| align=right|2,971|| align=right|0,086|| align=right|10,78|| align=right|5,120||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104389)||2000 FP38|| align=right|15,3|| align=right|2,761|| align=right|0,077|| align=right|6,11|| align=right|4,587||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104390)||2000 FR38|| align=right|15,0|| align=right|2,777|| align=right|0,167|| align=right|10,95|| align=right|4,626||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104391)||2000 FX38|| align=right|15,7|| align=right|2,579|| align=right|0,100|| align=right|4,23|| align=right|4,141||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104392)||2000 FW39|| align=right|14,4|| align=right|2,983|| align=right|0,107|| align=right|14,66|| align=right|5,152||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104393)||2000 FC41|| align=right|14,7|| align=right|3,154|| align=right|0,065|| align=right|8,13|| align=right|5,602||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104394)||2000 FO41|| align=right|15,2|| align=right|2,613|| align=right|0,130|| align=right|14,42|| align=right|4,223||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104395)||2000 FW41|| align=right|15,1|| align=right|3,165|| align=right|0,061|| align=right|6,10|| align=right|5,630||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104396)||2000 FC42|| align=right|15,5|| align=right|2,333|| align=right|0,049|| align=right|6,29|| align=right|3,563||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104397)||2000 FN43|| align=right|15,7|| align=right|2,422|| align=right|0,131|| align=right|5,72|| align=right|3,769||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104398)||2000 FC44|| align=right|15,6|| align=right|2,568|| align=right|0,177|| align=right|5,13|| align=right|4,114||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104399)||2000 FB45|| align=right|15,7|| align=right|2,869|| align=right|0,054|| align=right|2,65|| align=right|4,859||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104400)||2000 FO45|| align=right|16,4|| align=right|2,302|| align=right|0,098|| align=right|3,56|| align=right|3,493||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104401)||2000 FY45|| align=right|14,5|| align=right|2,759|| align=right|0,129|| align=right|12,05|| align=right|4,583||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104402)||2000 FU46|| align=right|15,4|| align=right|2,533|| align=right|0,028|| align=right|15,98|| align=right|4,031||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104403)||2000 FG47|| align=right|16,0|| align=right|2,576|| align=right|0,192|| align=right|13,29|| align=right|4,135||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104404)||2000 FH47|| align=right|14,1|| align=right|2,679|| align=right|0,194|| align=right|12,62|| align=right|4,385||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104405)||2000 FJ48|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,250|| align=right|11,11|| align=right|4,540||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104406)||2000 FN51|| align=right|15,1|| align=right|3,151|| align=right|0,218|| align=right|3,09|| align=right|5,593||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104407)||2000 FP51|| align=right|15,4|| align=right|3,176|| align=right|0,312|| align=right|11,79|| align=right|5,659||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104408)||2000 FD52|| align=right|15,9|| align=right|3,028|| align=right|0,121|| align=right|0,54|| align=right|5,269||MBA||29. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104409)||2000 FM55|| align=right|15,3|| align=right|2,868|| align=right|0,016|| align=right|2,99|| align=right|4,856||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104410)||2000 FF56|| align=right|16,1|| align=right|2,366|| align=right|0,129|| align=right|5,93|| align=right|3,638||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104411)||2000 FM56|| align=right|15,4|| align=right|2,556|| align=right|0,168|| align=right|5,07|| align=right|4,087||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104412)||2000 FT56|| align=right|16,3|| align=right|2,576|| align=right|0,139|| align=right|5,22|| align=right|4,133||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104413)||2000 FV56|| align=right|14,6|| align=right|3,070|| align=right|0,032|| align=right|8,79|| align=right|5,379||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104414)||2000 FZ56|| align=right|14,2|| align=right|2,981|| align=right|0,090|| align=right|10,03|| align=right|5,146||MBA||30. března 2000||Catalina||CSS
|-
|(104415)||2000 FG57|| align=right|15,2|| align=right|2,925|| align=right|0,042|| align=right|3,17|| align=right|5,001||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104416)||2000 FS57|| align=right|14,7|| align=right|3,183|| align=right|0,056|| align=right|9,41|| align=right|5,678||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104417)||2000 FX57|| align=right|14,5|| align=right|3,029|| align=right|0,065|| align=right|5,28|| align=right|5,272||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104418)||2000 FB58|| align=right|15,4|| align=right|2,617|| align=right|0,190|| align=right|5,00|| align=right|4,233||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104419)||2000 FN58|| align=right|15,4|| align=right|2,736|| align=right|0,105|| align=right|16,21|| align=right|4,525||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104420)||2000 FY58|| align=right|14,5|| align=right|3,050|| align=right|0,106|| align=right|11,06|| align=right|5,325||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104421)||2000 FG59|| align=right|14,6|| align=right|2,572|| align=right|0,125|| align=right|14,88|| align=right|4,123||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104422)||2000 FJ59|| align=right|15,2|| align=right|2,783|| align=right|0,134|| align=right|12,52|| align=right|4,641||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104423)||2000 FA60|| align=right|14,7|| align=right|3,054|| align=right|0,027|| align=right|12,89|| align=right|5,336||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104424)||2000 FS60|| align=right|14,5|| align=right|3,095|| align=right|0,098|| align=right|11,09|| align=right|5,443||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104425)||2000 FK61|| align=right|14,6|| align=right|3,084|| align=right|0,115|| align=right|14,51|| align=right|5,416||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104426)||2000 FR61|| align=right|15,5|| align=right|2,478|| align=right|0,137|| align=right|9,41|| align=right|3,900||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104427)||2000 FE62|| align=right|14,0|| align=right|3,009|| align=right|0,087|| align=right|10,31|| align=right|5,218||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104428)||2000 FK62|| align=right|14,8|| align=right|3,118|| align=right|0,066|| align=right|13,60|| align=right|5,506||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104429)||2000 FE63|| align=right|14,4|| align=right|2,923|| align=right|0,065|| align=right|9,02|| align=right|4,997||MBA||27. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104430)||2000 FD64|| align=right|15,3|| align=right|2,804|| align=right|0,012|| align=right|5,13|| align=right|4,696||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104431)||2000 FP64|| align=right|15,8|| align=right|2,453|| align=right|0,150|| align=right|6,14|| align=right|3,841||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104432)||2000 FX64|| align=right|14,5|| align=right|3,062|| align=right|0,048|| align=right|8,77|| align=right|5,358||MBA||30. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104433)||2000 FP66|| align=right|16,5|| align=right|2,890|| align=right|0,035|| align=right|2,33|| align=right|4,912||MBA||30. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104434)||2000 FT66|| align=right|16,0|| align=right|2,452|| align=right|0,100|| align=right|6,92|| align=right|3,838||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104435)||2000 FD67|| align=right|15,7|| align=right|2,850|| align=right|0,160|| align=right|2,66|| align=right|4,810||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104436)||2000 FG68|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,164|| align=right|9,60|| align=right|5,323||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104437)||2000 FL72|| align=right|16,1|| align=right|2,434|| align=right|0,135|| align=right|7,72|| align=right|3,796||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104438)||2000 FH73|| align=right|15,7|| align=right|2,766|| align=right|0,042|| align=right|5,30|| align=right|4,599||MBA||25. března 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104439)||2000 FW73|| align=right|14,6|| align=right|2,930|| align=right|0,012|| align=right|13,17|| align=right|5,015||MBA||26. března 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(104440)||2000 FC74|| align=right|14,6|| align=right|2,750|| align=right|0,056|| align=right|6,25|| align=right|4,561||MBA||31. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(104441)||2000 GQ|| align=right|14,9|| align=right|2,893|| align=right|0,059|| align=right|2,12|| align=right|4,919||MBA||1. dubna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(104442)||2000 GB1|| align=right|16,4|| align=right|1,909|| align=right|0,034|| align=right|24,16|| align=right|2,638||MBA||2. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104443)||2000 GS2|| align=right|14,0|| align=right|3,046|| align=right|0,128|| align=right|11,46|| align=right|5,315||MBA||3. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104444)||2000 GR3|| align=right|15,0|| align=right|2,269|| align=right|0,315|| align=right|20,34|| align=right|3,416||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104445)||2000 GA4|| align=right|15,2|| align=right|2,805|| align=right|0,142|| align=right|2,34|| align=right|4,696||MBA||7. dubna 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(104446)||2000 GT4|| align=right|16,3|| align=right|1,967|| align=right|0,072|| align=right|22,39|| align=right|2,759||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104447)||2000 GP5|| align=right|15,9|| align=right|2,305|| align=right|0,150|| align=right|4,01|| align=right|3,498||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104448)||2000 GE6|| align=right|15,3|| align=right|2,885|| align=right|0,014|| align=right|6,33|| align=right|4,899||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104449)||2000 GK6|| align=right|15,6|| align=right|2,709|| align=right|0,232|| align=right|13,81|| align=right|4,457||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104450)||2000 GT6|| align=right|15,1|| align=right|3,095|| align=right|0,045|| align=right|11,38|| align=right|5,445||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104451)||2000 GJ7|| align=right|16,5|| align=right|2,800|| align=right|0,069|| align=right|7,22|| align=right|4,684||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104452)||2000 GK7|| align=right|14,6|| align=right|2,850|| align=right|0,139|| align=right|9,23|| align=right|4,810||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104453)||2000 GS7|| align=right|13,9|| align=right|2,716|| align=right|0,262|| align=right|15,49|| align=right|4,476||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104454)||2000 GU7|| align=right|14,8|| align=right|2,640|| align=right|0,076|| align=right|14,83|| align=right|4,288||MBA||4. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104455)||2000 GC8|| align=right|15,3|| align=right|2,630|| align=right|0,194|| align=right|14,23|| align=right|4,264||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104456)||2000 GG8|| align=right|16,3|| align=right|2,390|| align=right|0,122|| align=right|0,78|| align=right|3,694||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104457)||2000 GL8|| align=right|17,4|| align=right|2,312|| align=right|0,162|| align=right|2,26|| align=right|3,516||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104458)||2000 GG9|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,139|| align=right|5,97|| align=right|3,701||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104459)||2000 GJ9|| align=right|16,5|| align=right|2,360|| align=right|0,048|| align=right|5,88|| align=right|3,626||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104460)||2000 GF10|| align=right|15,4|| align=right|2,771|| align=right|0,023|| align=right|1,61|| align=right|4,613||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104461)||2000 GL10|| align=right|15,9|| align=right|2,728|| align=right|0,062|| align=right|4,06|| align=right|4,506||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104462)||2000 GO10|| align=right|14,4|| align=right|3,041|| align=right|0,143|| align=right|11,28|| align=right|5,302||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104463)||2000 GW12|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,082|| align=right|4,27|| align=right|4,617||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104464)||2000 GR13|| align=right|14,8|| align=right|3,049|| align=right|0,084|| align=right|15,44|| align=right|5,323||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104465)||2000 GS13|| align=right|16,5|| align=right|2,386|| align=right|0,142|| align=right|1,25|| align=right|3,684||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104466)||2000 GK14|| align=right|15,3|| align=right|3,037|| align=right|0,094|| align=right|1,22|| align=right|5,293||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104467)||2000 GR14|| align=right|17,1|| align=right|2,445|| align=right|0,112|| align=right|1,06|| align=right|3,822||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104468)||2000 GN15|| align=right|15,0|| align=right|2,681|| align=right|0,063|| align=right|13,31|| align=right|4,389||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104469)||2000 GS15|| align=right|16,1|| align=right|2,342|| align=right|0,097|| align=right|3,83|| align=right|3,584||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104470)||2000 GW15|| align=right|15,0|| align=right|2,850|| align=right|0,151|| align=right|14,46|| align=right|4,810||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104471)||2000 GO16|| align=right|16,0|| align=right|2,579|| align=right|0,232|| align=right|3,17|| align=right|4,140||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104472)||2000 GF17|| align=right|15,3|| align=right|2,925|| align=right|0,078|| align=right|2,24|| align=right|5,003||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104473)||2000 GV18|| align=right|14,3|| align=right|3,183|| align=right|0,175|| align=right|14,39|| align=right|5,678||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104474)||2000 GA20|| align=right|15,5|| align=right|2,876|| align=right|0,005|| align=right|1,48|| align=right|4,876||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104475)||2000 GB20|| align=right|17,3|| align=right|2,454|| align=right|0,145|| align=right|0,61|| align=right|3,844||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104476)||2000 GO20|| align=right|15,7|| align=right|2,434|| align=right|0,065|| align=right|7,57|| align=right|3,796||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104477)||2000 GE21|| align=right|15,5|| align=right|2,878|| align=right|0,084|| align=right|1,27|| align=right|4,880||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104478)||2000 GJ21|| align=right|15,2|| align=right|2,864|| align=right|0,091|| align=right|14,82|| align=right|4,847||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104479)||2000 GC22|| align=right|15,1|| align=right|3,149|| align=right|0,135|| align=right|1,61|| align=right|5,586||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104480)||2000 GT22|| align=right|15,3|| align=right|3,063|| align=right|0,131|| align=right|2,02|| align=right|5,359||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104481)||2000 GF23|| align=right|15,1|| align=right|3,036|| align=right|0,091|| align=right|1,69|| align=right|5,290||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104482)||2000 GK23|| align=right|15,0|| align=right|2,970|| align=right|0,118|| align=right|3,62|| align=right|5,118||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104483)||2000 GU23|| align=right|15,6|| align=right|2,725|| align=right|0,075|| align=right|0,76|| align=right|4,499||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104484)||2000 GQ24|| align=right|15,5|| align=right|2,601|| align=right|0,198|| align=right|15,00|| align=right|4,194||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104485)||2000 GJ25|| align=right|15,0|| align=right|2,857|| align=right|0,024|| align=right|1,85|| align=right|4,829||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104486)||2000 GX25|| align=right|15,2|| align=right|3,075|| align=right|0,173|| align=right|2,28|| align=right|5,390||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104487)||2000 GO26|| align=right|15,0|| align=right|2,920|| align=right|0,055|| align=right|2,37|| align=right|4,990||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104488)||2000 GQ28|| align=right|16,5|| align=right|2,346|| align=right|0,186|| align=right|2,23|| align=right|3,592||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104489)||2000 GT28|| align=right|15,5|| align=right|2,549|| align=right|0,160|| align=right|1,25|| align=right|4,069||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104490)||2000 GZ28|| align=right|15,1|| align=right|2,707|| align=right|0,176|| align=right|12,80|| align=right|4,453||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104491)||2000 GK30|| align=right|15,9|| align=right|2,705|| align=right|0,106|| align=right|2,05|| align=right|4,449||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104492)||2000 GQ30|| align=right|15,2|| align=right|2,946|| align=right|0,027|| align=right|1,87|| align=right|5,056||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104493)||2000 GX30|| align=right|15,6|| align=right|2,995|| align=right|0,045|| align=right|1,65|| align=right|5,183||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104494)||2000 GA31|| align=right|16,3|| align=right|2,545|| align=right|0,206|| align=right|4,42|| align=right|4,059||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104495)||2000 GK32|| align=right|14,6|| align=right|2,699|| align=right|0,182|| align=right|13,03|| align=right|4,433||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104496)||2000 GK33|| align=right|15,1|| align=right|2,470|| align=right|0,212|| align=right|2,32|| align=right|3,882||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104497)||2000 GC35|| align=right|14,5|| align=right|2,916|| align=right|0,022|| align=right|1,10|| align=right|4,980||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104498)||2000 GJ35|| align=right|15,4|| align=right|3,073|| align=right|0,060|| align=right|1,57|| align=right|5,387||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104499)||2000 GH36|| align=right|14,7|| align=right|2,878|| align=right|0,172|| align=right|4,07|| align=right|4,881||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(104500)||2000 GQ36|| align=right|14,6|| align=right|2,884|| align=right|0,043|| align=right|1,39|| align=right|4,897||MBA||5. dubna 2000||Socorro||LINEAR
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
MBA – planetka v hlavním pásu.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek